Kaschierung steht für
 das Verbinden von Folien miteinander oder mit einer Unterlage, siehe Kaschierung (Fertigungstechnik)
 den schwarzen Rand einer Leinwand, insbesondere im Kino, siehe Kaschierung (Kino)
 Verdecken oder Verbergen, siehe Tarnung